est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 pentane-1,1-diol, numéro CAS 
 pentane-1,2-diol, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 R-pentane-1,2-diol, numéro CAS 
 S-pentane-1,2-diol, numéro CAS 
 pentane-1,3-diol, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 R-pentane-1,3-diol, numéro CAS 
 S-pentane-1,3-diol, numéro CAS 
 pentane-1,4-diol, numéro CAS 
 R-pentane-1,4-diol, numéro CAS 
 S-pentane-1,4-diol, numéro CAS 
 pentane-1,5-diol, numéro CAS 

 Ether
 1,1-diméthoxypropane, numéro CAS 
 1,2-diméthoxypropane, numéro CAS 
 1,3-diméthoxypropane, numéro CAS 
 2,2-diméthoxypropane, numéro CAS 

 Hydroperoxyde
 hydroperoxyde de pentyle, numéro CAS